Giannetti est un nom de famille d'origine italienne porté par les personnes suivantes :
 Alfredo Giannetti (1924–1995), réalisateur et scénariste italien,
 Raffaele Giannetti (1832–1916) peintre italien académique,
 Gianmaria Giannetti (1974–), artiste contemporain italien.

Homonymie de patronyme italien